Ellen Jansen (onderwijskundige) (1955), een Nederlandse onderwijskundige
 Ellen Jansen (voetballer) (1992), een Nederlandse voetbalster
 Ellen Janssen (handbalster) (1998), een Nederlandse handbalster